Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1961/62 war die zwölfte Saison der 1. Amateurliga in Württemberg. Die Meisterschaft der 1. Amateurliga Nordwürttemberg gewann der VfR Heilbronn mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Lokalrivalen Union Böckingen. Heilbronn gewann die württembergische Meisterschaft durch ein 6:2 über den Meister der Schwarzwald-Bodensee-Liga FC Hechingen. In der Aufstiegsrunde zur II. Division setzte sich der VfR Heilbronn gegen den SC Baden-Baden, den SC Schwenningen und den VfL Neckarau durch.

Der VfR Aalen und der SSV Aalen stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Weblinks 
 1.Amateurliga Nordwürttemberg 1961/62

Fußballsaison 1961/62
1961